Чураково — название населённых пунктов в России:

 Чураково — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Чураково — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Чураково — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Чураково — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Чураково — деревня в Буинском районе Татарстана.